Guitar ("chitarra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Guitar – album di Frank Zappa del 1988
 Guitar – traccia dell'album Prolonging the Magic dei Cake del 1998
 Guitar – album di Peter Lang del 2003
Guitar – singolo di Prince del 2007, dall'album Planet Earth